Витафон — многозначный термин:
 Витафон — первая массовая система звукового кино.
 Витафон (прибор) — прибор виброакустической терапии.